Bonds Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonds Corner (Kalifornien)
 Bonds Corner (New Hampshire)